Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à Toronto du 16 au .

Mima Jaušovec remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Hunt, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cynthia Sieler-Doerner et Janet Newberry.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Canada